Assender ist der Familienname folgender Personen:
Hazel Assender, amerikanische Physikerin und Professorin der Materialwissenschaft

Siehe auch
Assender-Gletscher, ist ein Gletscher im ostantarktischen Enderbyland